Хи́жозеро — озеро в Сегежском районе Республики Карелия, недалеко от границы с Архангельской областью.

Площадь водоёма составляет 11,4 км², водосборная площадь — 262 км². Высота над уровнем моря — 142,8 м. Через озеро протекает река Сума.

В южную оконечность озера впадает безымянный ручей, вытекающий из Ладозера.

На озере имеются острова, крупнейшие из них — Сумостров, Салостров и Керостров.

Примечания 

Озёра Сегежского района
Бассейн Сумы (реки, впадающей в Белое море)